Coreia
Coreia do Norte
Coreia do Sul
Coreanos — povo coreano
Língua coreana
 Coreano ou Gnathophis mystax

Desambiguações de gentílicos